Ерленмајер се може односити на:
 Емил Ерленмајер- хемичар 
 Ерленмајерове боце - лабораторијске боце